Dachshund ist
 historisch eine Nutzungsgruppe für Jagdhunde
 die Bezeichnung für eine Gruppe von Rassehunden (Gruppe 4: Dachshunde) in der Systematik der FCI, siehe Hunderassen in der Systematik der FCI
 eine Hunderasse, siehe Dackel